Воскресенское — историческое место на территории современного Износковского района Калужской области.

Бывшее дворцовое село стана Брагин Холм Можайского уезда, разорённое и исчезнувшее в Смутное время. Стояло на левом берегу речки Желонги — притоке Истры.

В Можайских актах (1653 год) упоминается как пустошь на месте села Воскресенское на Бердях и церкви Воскресения Христа.

Границы села описываются по следующим приметам: священный дуб, Можайская дорога, упоминаются деревни Поляны, Рожково и село Ореховня.

В конце XVIII века именуется пустовым оброчным погостом Экономического ведомства. В 1724 году землёй владел стольник Иван Меркульев.

Этимология 
Корень «бердо» в названии села означает обрыв реки, то есть село стояло на обрывистом берегу речки Желонги.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Износковского района
Стан Брагин Холм